Aparecido ist der Familienname folgender Personen:

 César Aparecido Rodrigues (César; * 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Claudecir Aparecido de Aguiar (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Elisson Aparecido Rosa (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Elisson
 Emerson Aparecido Leite De Souza Junior (* 1999), brasilianischer Fußballspieler, siehe Emerson Royal
 Evair Aparecido Paulino (Evair; * 1965), brasilianischer Fußballspieler
 Evanilson Aparecido Ferreira (* 1975), brasilianischer Fußballspieler, siehe Evanilson
 Henrique Aparecido De Lima (* 1964), brasilianischer Ordensgeistlicher und Bischof von Dourados
 João Aparecido Bergamasco (* 1967), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Corumbá
 Johnathan Aparecido da Silva (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 José Aparecido (* 1946), brasilianischer Basketballspieler
 Marcos Antônio Aparecido Cipriano (* 1973), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcão (Fußballspieler, 1973)
 Moacir Aparecido de Freitas (* 1962), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Votuporanga
 Nilceu Aparecido dos Santos (* 1977), brasilianischer Radrennfahrer
 Ronaldo Aparecido Rodrigues (* 1982), brasilianischer Fußballspieler, siehe Naldo